Campeonato Argentino puede hacer referencia a varias competiciones deportivas realizadas a nivel nacional en Argentina:

Automovilismo:
Campeonato Argentino de Turismo Nacional.
Turismo Carretera, antes llamado Campeonato Argentino de Velocidad.
Campeonato Argentino de Rally Cross Country.

Básquet:
Campeonato Argentino de Clubes, competencia profesional de máxima categoría hasta 1984.
Campeonato Argentino de Básquet, torneos entre selecciones de provincias, vigente desde 1928.
Fútbol:
Campeonato Argentino Interligas, torneo entre selecciones de Ligas Regionales disputado entre 1920 y 1988.
Copa Doctor Carlos Ibarguren, competencia entre clubes disputado entre 1913 y 1958.

Otros deportes:
Campeonato Argentino Abierto de Polo.
Campeonato Argentino de Rugby.
Campeonato Argentino de waterpolo.